Burchuladze ist der Familienname folgender Personen:

 Paata Burtschuladse (Paata Burchuladze; * 1955), georgischer Opernsänger (Bass)
 Zaza Burchuladze (* 1973), georgischer Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer